Faza grupelor Ligii Campionilor s-a desfășurat între 16 septembrie și 10 decembrie 2008

Grupele

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Note 

Liga Campionilor UEFA
2008 în fotbal